Celeritas is een Latijns woord voor 'snelheid'

Het is daarom de naam van diverse sportclubs:
Celeritas Alkmaar, een korfbal- en petanquevereniging
Celeritas-Donar, een basketbalvereniging uit Groningen
DKV Celeritas, een dameskorfbalvereniging uit Wijbosch
Feyenoord, dat van 1909 tot 1912 RVV Celeritas heette
RVC Celeritas, een Rijswijkse voetbalclub
HV Celeritas, een handbalvereniging uit Bunnik

Celeritas kan ook verwijzen naar:
lichtsnelheid, aangeven met de letter c van het Latijnse celeritas
USS Celeritas, een Amerikaans legerschip van 1917 tot 1919